Huesmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Huesmann (* 1961), deutsche Dozentin für kreatives Schreiben, Autorin und Bloggerin
 Günther Huesmann (* 1957), deutscher Jazzjournalist